Die Ligue 2 2009/10 war die 71. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 7. August 2009 und endete am 19. Mai 2010. Zweitligameister wurde SM Caen.

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen SM Caen, FC Nantes und Le Havre AC dazu, aus der dritten Liga stiegen AC Arles-Avignon, Stade Laval und FC Istres auf.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Siehe auch 
 Ligue 1 2009/10
 Coupe de France 2009/10

Weblinks 
 Saison 2009/10 bei lfp.fr

Einzelnachweise 

2009/10
Fußballsaison 2009/10